Giovanni Antonio Dosio (1533-1611) – architetto e scultore italiano
 Pietro Dosio (1833-...) – militare italiano
 Ugo Dosio (1899-...) – calciatore italiano